Йорг Брей, также Бреу, именуемый Старшим, в отличие от его тёзки-сына (, , ок. 1475/1480, Аугсбург — 1537), —  и  XVI века из Аугсбурга, представитель Дунайской школы. Иллюстрировал «Эмблемату» (1531).

Биография 
Был сыном ткача. Путешествовал по Австрии в 1500—1502 годах, создал там несколько алтарей, такие как Мелькский алтарь (1502). Вернулся в Аугсбург в 1502 году, где получил звание мастера. Дважды путешествовал в Италию: около 1508 года, и в 1514/15.

В конце XIX — начале XX века на страницах «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона» говорилось, что «образцом для него служил Бургкмайр», а также что его полотна «отличаются ясностью колорита и грациозностью форм».

После смерти Йорга Брея Старшего его сын, Йорг Брей (Младший), продолжил работу в мастерской отца до своей смерти 10 лет спустя.

Некоторые искусствоведы приписывают Йоргу Брею Старшему работы Мастера M. S., основываясь на близости их стилевых особенностей.

Картины 
 «Победа Сципиона над Ганнибалом при Заме» (в Мюнхенской пинакотеке),
 «Мадонна с Катериной и Варварой» (1512, в Берлинском музее),
 «Поклонение волхвов» (1518, в Кобленце, в госпитальной церкви, ныне :de:Mittelrhein-Museum),
 «Мадонна» (в Вене, в Амбразской коллекции).

Галерея

Примечания 

Северное Возрождение
Дунайская школа живописи